Orovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Severin, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 400 stanovnika te 143 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

---